Мани́лов (Мани́лова) — фамилия. Известные носители:

 Манилов — персонаж произведения Гоголя «Мёртвые души», эта фамилия стала именем нарицательным.
 Манилов, Александр Леонидович (род. 1952) — генерал-полковник, заместитель руководителя Пограничной службы КГБ СССР  
 Манилов, Валерий Леонидович (род. 1939) — генерал-полковник в отставке, в 1996—2001 — первый заместитель начальника ГШ ВС РФ.
 Манилова, Алла Юрьевна (род. 1957) — журналистка, с 2008 по 2011 год — вице-губернатор Санкт-Петербурга.

См. также 
  
 Манилоу
 
 Манилово
 Маниловская
 Маниловское